

Persone 
 Aleksandr Michajlovič Zverev – tennista sovietico
 Alexander Zverev (1997) – tennista tedesco di origina russa, figlio di Aleksandr Michajlovič
 Arsenij Grigor'evič Zverev (1900-1969) – politico sovietico
 Miša Zverev (1987) – tennista tedesco di origina russa, figlio di Aleksandr Michajlovič
 Nikolaj Sergeevič Zverev – pianista russo

Altro 
 2323 Zverev – asteroide della fascia principale